Киренаика:
 Киренаика — область в северо-восточной Африке.
 Киренаика (Барка) — плато на северо-востоке Ливии.
 Киренаика — римская провинция в области Киренаика.
 Киренаика и Крит — римская провинция на Крите и в области Киренаика.
 Киренаика — итальянская колония в восточной Ливии.
 Киренаика — эмират, существовавший в 1949—1951 годах.

См. также 
 Киренаики

Страницы значений:Географические объекты